Stella Polaris kan avse:

 Stella Polaris – latin för Polstjärnan
 M/S Stella Polaris – ett kryssningsfartyg som byggdes på Götaverken i Göteborg åren 1926-27
 Operation Stella Polaris – en hemlig operation under andra världskriget
 Stella Polaris (teatergrupp) – en norsk teatergrupp

en:Stella Polaris